Behemoth (auch Behemot) steht für:

 Behemoth (Mythologie), ein Ungeheuer aus dem Alten Testament
 Behemoth (Band), polnische Metal-Band
 Behemoth – A Journal on Civilisation, Internet-Zeitschrift für Sozial- und Geisteswissenschaften

Werktitel:
 Behemoth oder Das Lange Parlament, politische Streitschrift von Thomas Hobbes
 Behemoth (Franz Neumann), Standardwerk von Franz Neumann über den Nationalsozialismus
 Behemoth – Monster aus der Tiefe, US-amerikanisch-kanadischer Fernsehfilm (2011)

Technik:
 Behemoth (Canada’s Wonderland), Achterbahn in Vaughan, Ontario
 Behemoth (Fahrrad), ein computergesteuertes Fahrrad